Wasin – rosyjskie nazwisko.

 Denys Wasin (ukr. Денис Васін, ur. 1989) – ukraiński piłkarz, grający na pozycji napastnika.
 Wiktor Wasin (ru. Виктор Васин, ur. 1988) – rosyjski piłkarz, grający na pozycji środkowego obrońcy.

Rosyjskie nazwiska